Karl Sadleder ist der Name folgender Personen:

* Karl Sadleder (Entomologe) (1838–1923), österreichischer Insektenkundler
 Karl Sadleder (Politiker) (1883–1930), österreichischer Kaufmann und Politiker (DNP)